D'Alembert peut signifier:

Patronyme 

Jean le Rond d'Alembert (1717-1783), mathématicien, philosophe et encyclopédiste français, souvent appelé simplement « D'Alembert » ou « d'Alembert ». Il a découvert, ou participé à la découverte de :
 L’équation de d'Alembert en physique
 Le principe de d'Alembert est un principe de mécanique analytique
 La règle de d'Alembert, en analyse des séries
 Le théorème de d'Alembert, en analyse complexe

Toponyme 

Jean le Rond d’Alembert a donné son nom à :
 La rue d’Alembert du  de Paris.
 L’école d’Alembert à Guelma en Algérie.
 Le prix d'Alembert, prix de mathématique.
 L’Institut Jean-Le-Rond-d'Alembert, laboratoire de recherche à Paris.
D'Alembert, un cratère lunaire.
D'Alembert, un quartier de Rouyn-Noranda, au Québec, au Canada.
Lac D'Alembert, un plan d'eau dans Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Rivière D'Alembert, un cours d'eau dans Rouyn-Noranda et Duparquet (Québec), en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

voir aussi 
Louis-Philippe Dalembert